Fei steht für:
 Fei (Linyi), Kreis in der chinesischen Provinz Shandong

Fei ist der Familienname folgender Personen:
 Bao Xian Fei (* 1983), chinesischer Wushu-Kämpfer und -Trainer
 Fei Junlong (* 1965), chinesischer Taikonaut
 Fei Mu (1906–1951), chinesischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Fei Xiaotong (1910–2005), chinesischer Forscher und Professor für Soziologie, Anthropologie und Ethnologie
 Fei Yi (200–253), Beamter der Shu Han zur Zeit der Drei Reiche
 Alessandro Fei (* 1978), italienischer Volleyballspieler
 James Fei (* 1974), aus Taiwan stammender, US-amerikanischer Saxophonist und Komponist
 Paolo di Giovanni Fei (1345–1411), italienischer Maler der Schule von Siena

FEI steht für:
 Federación Ecuatoriana de Indios, Organisation der ecuadorianischen Indigenen
 Fédération Equestre Internationale, internationale Dachorganisation für Pferdesport
 Forschungskreis der Ernährungsindustrie, branchenübergreifende Forschungsorganisation der deutschen Lebensmittelwirtschaft
 Eagle Air (Island) (ICAO-Code), isländische Fluggesellschaft

Siehe auch:

Abkürzung